Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «Д» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

Да 
 Дабижа, Дмитрий Фёдорович; подполковник; № 6480; 5 декабря 1841
 Дабинич, Иван Иванович; подполковник; № 7454; 12 января 1846
 Дабич, Николай Дмитриевич; капитан 1-го ранга; 27 сентября 1904
 Давгулевич, Владимир Григорьевич; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Давленеев, Афанасий Петрович; полковник; № 1506; 26 ноября 1803
 Давыденков, Михаил Сергеевич; капитан; № 9474; 26 ноября 1854
 Давыдов, Александр Львович; полковник; 1813 (данные нуждаются в проверке)
 Давыдов, Алексей Дмитриевич; штабс-капитан; 31 октября 1917
 Давыдов, Алексей Капитонович; майор; № 9807; 26 ноября 1855
 Давыдов, Алексей Кузьмич; полковник (капитан 2-го ранга); № 4988; 3 декабря 1834
 Давыдов, Андрей Борисович; капитан 2-го ранга; № 253; 26 ноября 1774
 Давыдов, Аполлон Андреевич; капитан-лейтенант; № 4009; 26 ноября 1826
 Давыдов, Денис Васильевич; подполковник; № 2474 (1107); 20 декабря 1812
 Давыдов, Дионисий Михайлович; штабс-ротмистр; 29 октября 1917 (посмертно)
 Давыдов, Дмитрий Алексеевич; полковник; 18 января 1906
 Давыдов, Евдоким Васильевич; полковник; № 2857; 13 марта 1814
 Давыдов, Иван Иванович; полковник; № 8415; 26 ноября 1850
 Давыдов, Иван Петрович; майор; № 3989; 26 ноября 1826
 Давыдов, Константин Константинович; полковник; 23 января 1917
 Давыдов, Михаил Михайлович; войсковой старшина; 23 мая 1916
 Давыдов, Николай Платонович; полковник; № 6744; 3 декабря 1842
 Давыдов, Николай Трофимович; капитан; 7 апреля 1915
 Давыдов, Пётр Львович; майор; № 2417 (1050); 2 июля 1812
 Давыдов, Роман Родионович; поручик; 9 октября 1917
 Давыдович, Аркадий Степанович; полковник; 28 июля 1915 (посмертно)
 Давыдович, Арсений; премьер-майор; № 431; 26 ноября 1785
 Давыдовский, Яков Яковлевич; полковник; № 1339; 26 ноября 1802
 Дагаев, Сергей Васильевич; поручик; 19 мая 1915 (посмертно)
 Дадиани, Давид Платонович; поручик; 18 сентября 1917 (посмертно)
 Дадонов, Василий Васильевич; полковник; 23 мая 1916
 Дайнезе, Иосиф Францевич; генерал-майор; № 7941; 26 ноября 1848
 Даленко, Николай Иванович; капитан; 25 мая 1916
 Далин, Михаил Иванович; подполковник; № 5188; 1 декабря 1835
 Дамич, Иван Иванович; полковник; № 7188; 17 декабря 1844
 Дандевиль, Виктор Дезидерьевич; генерал-лейтенант; 1878
 Дандри, Николай Андреевич; майор; № 9194; 26 ноября 1853
 Данейко, Антон Антонович; подпоручик; 7 октября 1914
 Данзас, Александр Логинович; полковник; № 8368; 26 ноября 1850
 Данзас, Антон Карлович; полковник; № 6974; 4 декабря 1843
 Данзас, Логин Иванович; подполковник; № 2423 (1056); 29 августа 1812
 Даниил, королевич Черногорский; 27 ноября 1914
 Данилевич, Александр Фомич; капитан-лейтенант; № 8741; 26 ноября 1851
 Данилевич, Гервасий Юлианович; подпоручик; 6 июля 1915
 Данилевский, Александр Викторович; штабс-капитан; 17 февраля 1878
 Данилевский, Григорий Николаевич; подполковник; № 6533; 5 декабря 1841
 Данилевский, Иван Константинович; капитан; 23 сентября 1915
 Данилевский, Макар Иванович; подполковник; № 3206; 26 ноября 1816
 Данилевский, Михаил Клементьевич; подполковник; № 5567; 29 ноября 1837
 Данилевский, Яков Иванович; полковник; № 5124; 1 декабря 1835
 Данилов, Алексей Данилович; прапорщик; 1 сентября 1915
 Данилов, Василий Григорьевич; есаул; № 2067 (938); 26 февраля 1809
 Данилов, Владимир Николаевич; генерал-лейтенант; 1 ноября 1905
 Данилов, Дмитрий Петрович; полковник; № 4211; 25 декабря 1828
 Данилов, Георгий Никифорович; генерал-лейтенант; 23 сентября 1914
 Данилов, Иродион Андреевич; подполковник; 3 февраля 1916
 Данилов, Константин Михайлович; подполковник; 7 июля 1917
 Данилов, Михаил Павлович; генерал-майор; 29 ноября 1877
 Данилов, Никифор Акимович; майор; № 9447; 26 ноября 1854
 Данилов, Николай Андреевич; штабс-капитан; 27 января 1917
 Данилов, Николай Евгеньевич; штабс-капитан; 9 сентября 1915
 Данилов, Павел Фёдорович; полковник; № 3400; 15 февраля 1819
 Данилов, Пётр Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 804 (417); 9 февраля 1791
 Данилов, Прокофий Дмитриевич; подпоручик; 28 июля 1917
 Данилов, Сергей; поручик; 3 февраля 1915
 Данилов, Сергей Данилович; подполковник; № 5021; 3 декабря 1834
 Данилов, Сергей Иванович; подпоручик; 10 июня 1916
 Данилов, Сергей Иванович; капитан; 23 сентября 1915
 Данилов, Юрий Никифорович; генерал-лейтенант; 23 сентября 1914
 Данилович, Иван Козьмич; подполковник; № 2337; 26 ноября 1811
 Данильченко, Михаил Иосифович; подпоручик; № 10101; 18 декабря 1857
 Данишевский, Дмитрий Андреевич; капитан; 21 июня 1915
 Данишевский, Фёдор Никанорович; полковник; 13 января 1915
 Данкеев, Михаил Васильевич; подполковник; № 2118; 26 ноября 1809
 Данков, Иван Андреевич; подполковник; № 7025; 4 декабря 1843
 Данненберг, Андрей Яковлевич фон; полковник; № 6223; 11 декабря 1840
 Данненберг, Иван Петрович; подполковник; № 3203; 26 ноября 1816
 Данненберг, Николай Николаевич; майор; № 9802; 26 ноября 1855
 Данненберг, Пётр Андреевич; генерал-лейтенант; № 5911; 3 декабря 1839
 Данненберг, Самуил Андреевич; полковник; № 3800; 12 декабря 1824
 Дануль, Фёдор; премьер-майор; № 988; 26 ноября 1792
 Данчханец, Ксаверий; полковник; № 4579; 16 декабря 1831
 Данько, Владимир Степанович; прапорщик; 3 февраля 1915
 Дараган, Михаил Иванович; полковник; № 9059; 26 ноября 1853
 Дараган, Михаил Михайлович; полковник; № 9377; 26 ноября 1854
 Дараган, Пётр Иванович; майор; № 8982; 1 февраля 1852
 Дараган, Пётр Михайлович; полковник; № 6212; 11 декабря 1840
 Дараган, Фёдор Иванович; полковник; № 9662; 26 ноября 1855
 Даровский, Иван Антонович; полковник; № 4949; 3 декабря 1834
 Даронов, Алексей Семёнович; подполковник; № 5584; 29 ноября 1837
 Дасковский, Антон Францевич; капитан; № 9484; 26 ноября 1854
 Д'Аспре, Константин; лейтенант-генерал австрийской службы; № 7929; 16 сентября 1848
 Датиев, Николай Гаврилович; подполковник; 5 мая 1917
 Дахнович-Гацийский, Игнатий Викентьевич; подполковник; № 9762; 26 ноября 1855
 Дацевич, Евгений Владимирович; штабс-капитан; 29 мая 1915
 Даценко, Дмитрий; полковник; № 7198; 17 декабря 1844
 Даценко, Дмитрий Дмитриевич; полковник; 30 декабря 1915
 Даценко, Иван Дмитриевич; подполковник; 3 февраля 1915
 Дациев, Даци Мито-Оглы; штабс-капитан; 27 января 1917 (посмертно)
 Дацкевич, Иван Антонович; подпоручик; 4 марта 1917 (посмертно)
 Дашевский, Дионисий; подпоручик; 4 апреля 1917 (посмертно)
 Дашкин, Александр Викторович; капитан; 24 апреля 1915
 Дашков, Аполлон Андреевич; подполковник; № 899 (473); 18 марта 1792
 Даюбенков, Андрей; секунд-майор; № 1084; 26 ноября 1794

Дв 
 Двигубский, Андрей Максимилианович; поручик; 18 сентября 1916
 Дворжицкий, Иван Осипович; майор; № 7480; 12 января 1846

Де 
 Де-Анекарат, Иван Матвеевич; капитан; № 995; 26 ноября 1792
 Де-Антуани, Степан Афанасьевич; капитан 2-го ранга; № 6565; 5 декабря 1841
 Дебан-Скоротецкий, Викентий Иванович; генерал-майор; № 5351; 6 декабря 1836
 Дебиль, Павел Яковлевич; полковник; № 7775; 26 ноября 1847
 Дебоа, Алексей; полковник; № 4080; 26 ноября 1827
 Дебоар, Осип Петрович; подполковник; № 4104; 26 ноября 1827
 Дебогорий-Мокриевич, Леонид Иванович; поручик; 23 ноября 1904
 Де-Бомбель, Александр Васильевич, подполковник; № 605 (289); 14 апреля 1789
 Де-Бомонт; полковник французской службы; № 3784; 30 мая 1824
 Дебринин, Александр Иванович; майор; № 6305; 11 декабря 1840
 Дебрюнольд, Антон Карлович; полковник; № 7186; 17 декабря 1844
 Дебрюнольд, Карл Карлович; подполковник; № 5210; 1 декабря 1835
 Дебу, Александр Осипович; полковник; № 7377; 17 октября 1845
 Дебу, Иосиф Львович; генерал-майор; № 3627; 13 февраля 1823
 Девель, Даниил Фёдорович; полковник; № 3148; 26 ноября 1816
 Девель, Фёдор Данилович; полковник; № 10153; 8 сентября 1859
 Девилленев, Пётр Иванович; подполковник; № 3951; 26 ноября 1826
 Девойнич (Войнич), Игнатий Станиславович; полковник; № 4791; 25 декабря 1833
 Деволан, Франц Павлович; инженер-майор; № 821 (434); 25 марта 1791
 Девятов, Николай Андреевич; штабс-капитан; 11 января 1917
 Дегай, Николай; секунд-майор; № 1036; 26 ноября 1793
 Де-Галетто, Спиридон Филиппович; капитан 2-го ранга; № 3056; 26 ноября 1816
 Де-Гаррига, Иосиф Францевич; секунд-майор; № 993; 26 ноября 1792
 Де-Гостодий, Михаил Яковлевич; подполковник; № 497; 26 ноября 1787
 Деденев, Василий Егорович; лейтенант; 12 июня 1900
 Дединцев, Лев Николаевич; полковник; 1 июня 1915
 Дедюлин, Владимир Николаевич; подпоручик; 13 октября 1916 (посмертно)
 Деев, Иван Михайлович; штабс-капитан; № 2801; 20 января 1814
 Деев, Михаил Иванович; подполковник; № 561; 26 ноября 1788
 Дезин, Андрей Петрович фон; капитан-лейтенант; № 1534; 26 ноября 1803
 Дезин, Вилим Петрович фон; вице-адмирал; № 997; 26 ноября 1792
 Дезин, Мартын Петрович фон; адмирал; № 1387; 26 ноября 1802
 Дезин, Пётр Петрович фон; подполковник; № 5036; 3 декабря 1834
 Дейкун, Сергей Григорьевич; поручик; 3 января 1917
 Дейло, Емельян Михайлович; капитан; 25 сентября 1917
 Дейнека, Иван Дмитриевич; подпоручик; 19 мая 1915
 Дейриард, Павел Осипович; № 3630; 13 февраля 1823
 Дейтрих, Фёдор Карлович; полковник; № 5968; 3 декабря 1839
 Дек, Константин Михайлович; подполковник; № 7636; 1 января 1847
 Деканов, Яков; поручик; № 6895; 3 декабря 1842
 Декенсон, Осип Осипович; полковник; № 1177 (607); 1 января 1795
 Декинлейн, Михаил Константинович; подполковник; № 6257; 11 декабря 1840
 Деконский, Александр Козьмич; капитан; № 8146; 22 августа 1849
 Деконский, Андрей Воинович; майор; № 1755 (741); 19 апреля 1807
 Деконский, Козьма; подполковник; № 3935; 26 ноября 1826
 Делагард, Август Осипович; штабс-ротмистр; № 1997 (905); 16 июля 1808
 Делаграматик, Дмитрий Егорович; лейтенант; № 4168; 30 августа 1828
 Делакаст, Даниил Даниилович; подполковник; № 3198; 26 ноября 1816
 Деларов, Иван Евстратьевич; подполковник; № 7997; 26 ноября 1848
 Делианкурт, Осип Карлович; полковник; № 3102; 26 ноября 1816
 Деливрон, Андрей Францевич; капитан 1-го ранга; № 7201; 17 декабря 1844
 Деливрон, Карл Францевич; капитан 1-го ранга; № 7743; 26 ноября 1847
 Деливрон, Франц Иванович; подполковник; № 3084; 26 ноября 1816
 Делищев, Семён Абрамович; майор; № 7281; 17 декабря 1844
 Деллингсгаузен, Иван Фёдорович; генерал-майор; № 4257; 11 января 1829
 Деллингсгаузен, Александр Иванович; полковник; № 9066; 26 ноября 1853
 Делов, Николай Павлович; штабс-капитан; 24 декабря 1916
 Дельвиг, Александр Густавович; подполковник; № 6013; 3 декабря 1839
 Дельвиг, Антон Антонович; генерал-майор; № 3442; 26 ноября 1819
 Дельвиг, Вилим Иванович; подполковник; № 1212; 26 ноября 1795
 Дельвиг, Густав-Альбрехт-Карл; ротмистр; № 1038; 26 ноября 1793
 Дельвиг, Николай Иванович; полковник; № 9075; 26 ноября 1853
 Дельвиг, Сергей Николаевич; генерал-майор; 25 сентября 1914
 Дельво, Генрих Карлович; майор; № 6814; 3 декабря 1842
 Дельден, Александр Вилимович; полковник; № 3405; 15 февраля 1819
 Дельсаль, Алексей Петрович; штабс-капитан; № 9584; 1 марта 1855
 Дельсаль, Пётр Алексеевич; генерал-майор; 24 октября 1914
 Делянов, Давид Артемьевич; генерал-майор; № 3160; 26 ноября 1816
 Дембицкий, Гиллярий Станиславович; майор; № 5837; 1 декабря 1838
 Дембовский, Казимир-Станислав Гелиодорович; прапорщик; 31 октября 1917 (посмертно)
 Дембский, Константин; поручик; 25 сентября 1917
 Деменко, Михаил Григорьевич; подполковник; № 3567; 16 декабря 1821
 Деменков, Иван Савич; подполковник; № 1355; 26 ноября 1802
 Дементьев, Константин Константинович; поручик; 3 февраля 1915
 Дементьев, Никифор Дамианович; капитан; № 9505; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах» 
 Дементьев, Николай Гаврилович; поручик; 1 сентября 1915 (посмертно)
 Демидов, Александр Никандрович; подпоручик; 18 сентября 1916 (посмертно)
 Демидов, Алексей Иванович; генерал-лейтенант; № 1493; 15 декабря 1802
 Демидов, Василий Иванович; премьер-майор; № 779; 26 ноября 1790
 Демидов, Евгений Михайлович; полковник; 1 сентября 1915
 Демидов, Павел Николаевич; майор; № 3674; 13 февраля 1823
 Демидов, Пётр Григорьевич; генерал-майор; № 8330; 28 ноября 1849
 Демидов, Фёдор Михайлович; подпоручик; 4 марта 1917
 Демидовский, Николай Михайлович; войсковой старшина; № 9880; 28 ноября 1855
 Демин, Григорий Яковлевич; подпоручик; 31 июля 1917 (посмертно)
 Демичев-Иванов, Иван Герасимович; штабс-капитан; 31 октября 1917
 Демков, Михаил Константинович; подпоручик; 19 мая 1915
 Демонкаль, Иван Антонович; подполковник; № 8474; 26 ноября 1850
 Демор, Александр Фёдорович; капитан; № 6138; 3 декабря 1839
 Демор, Пётр Фёдорович; капитан; № 7327; 17 декабря 1844
 Демортье, Григорий Иванович; полковник; № 8202; 26 ноября 1849
 Демостико, Николай Иванович; майор; № 4746; 21 декабря 1832
 Демчинский, Василий Иванович; штабс-капитан; № 1934 (841); 12 мая 1808
 Демьяненко, Яков Афанасьевич; штабс-капитан; 25 сентября 1917
 Демьянов, Модест Викторович; полковник; 5 ноября 1916
 Демьянов, Яков Иванович; капитан 1-го ранга; № 1531; 26 ноября 1803
 Демьяновский, Алексей Александрович; капитан; № 5651; 29 ноября 1837
 Демьяновский, Пётр Васильевич; капитан; 26 января 1916
 Демяник, Николай Моисеевич; полковник; 23 мая 1916
 Демянович (Демьянович), Иван Григорьевич; капитан; № 5880; 1 декабря 1838
 Ден, Иван Иванович; генерал-майор; № 4151; 1 июля 1828
 Ден, Карл Иванович; капитан; № 5671; 1 декабря 1838
 Ден, Карл Иоакимович; мичман; 24 августа 1900
 Ден, Фёдор Иванович; полковник; № 4162; 21 августа 1828
 Де-Наталий, Пётр; полковник; № 106 (85); 12 апреля 1771
 Дендрыгин,Спиридон Дмитриевич; премьер-майор; № 1218; 26 ноября 1795
 Денекин, Александр Александрович; сотник; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Денибеков, Николай Яковлевич; подпоручик; № 10149; 29 июля 1859
 Деникин, Антон Иванович; генерал-майор; 24 апреля 1915
 Денисенко, Степан Григорьевич; майор; № 7884; 26 ноября 1847
 Денисов, Адриан Карпович; премьер-майор; № 916 (490); 31 марта 1792
 Денисов, Алексей Николаевич; полковник; № 5943; 3 декабря 1839
 Денисов, Андрей Иванович; капитан 1-го ранга; № 644 (329); 22 августа 1789
 Денисов, Василий Семёнович; генерал-майор; № 6398; 5 декабря 1841
 Денисов, Василий Тимофеевич; секунд-майор; № 1140 (569); 1 января 1795
 Денисов, Иван Денисьевич; подполковник; № 2653; 3 сентября 1813 (У Степанова—Григоровича дата ошибочно указана как 13 сентября 1813)
 Денисов, Николай Александрович; поручик; 25 июня 1916
 Денисов, Пётр Станиславович; подпоручик; 10 ноября 1916
 Денисов, Сергей Екимович; полковник; № 4701; 21 декабря 1832
 Денисов, Фёдор Петрович; подполковник; № 261 (214); 10 июля 1775
 Денисон, Франц Михайлович; капитан 1-го ранга; № 536 (258); 25 июля 1788
 Денисьев, Александр Дмитриевич; майор; № 8087; 26 ноября 1848
 Денисьев, Лука Алексеевич; полковник; № 1719 (705); 23 января 1807
 Денисьев, Митрофан; премьер-майор; № 781; 26 ноября 1790
 Денисьев, Пётр Васильевич; генерал-майор; № 3158; 26 ноября 1816
 Денисьевский, Матвей Андроникович; капитан-лейтенант; № 3257; 26 ноября 1816
 Денкс, Павел Эдуардович; прапорщик; 31 октября 1917
 Денницын, Василий Сергеевич; поручик; 26 января 1917
 Денфер, Август Ульянович; полковник; № 3642; 13 февраля 1823
 Денфер, Константин Антонович; подполковник; № 6517; 5 декабря 1841
 Депкин (Денкин), Густав Карлович; майор; № 1732 (718); 29 января 1807
 Депп, Александр Филиппович; генерал-майор; 27 марта 1880
 Депрерадович, Алексей Родионович; подполковник; № 400; 26 ноября 1784
 Депрерадович, Иван Иларионович; подполковник; № 334; 26 ноября 1781
 Депрерадович, Леонтий Иванович; премьер-майор; № 1194 (624); 26 ноября 1795
 Депрерадович, Михаил; подполковник; № 362; 26 ноября 1782
 Депрерадович, Николай Иванович; генерал-майор; № 1560; 26 ноября 1804
 Де-Пулле, Генрих; подполковник; № 1369; 26 ноября 1802
 Дербышев, Павел Степанович; прапорщик; 18 октября 1917
 Дергачёв, Иван Васильевич; майор; № 9173; 26 ноября 1853
 Дергаченко, Евтихий Николаевич; капитан; № 9020; 1 февраля 1852
 Деревицкий, Василий Акимович; капитан-лейтенант; № 2136; 26 ноября 1809
 Дережинский, Михаил Казимирович; подполковник; № 6265; 11 декабря 1840
 Деренговский, Иван Иосифович; полковник; 9 июня 1915
 Деркач, Михаил Максимович; майор; № 6589; 5 декабря 1841
 Дерксен, Иоганн-Матиас; генерал-майор; № 84; 25 ноября 1770
 Де-Роберти, Владимир Карлович; майор; № 7850; 26 ноября 1847
 Дерожинский, Леопольд Козьмич; подполковник; № 3719; 26 ноября 1823
 Дерпер, Иван Иванович фон; секунд-майор; № 790; 26 ноября 1790
 Дертен (Дертинг), Иван Вилимович; секунд-майор; № 789; 26 ноября 1790
 Дертен (Дертинг), Фёдор Вилимович фон; подполковник; № 1476; 15 декабря 1802
 Дерфельден, Иван Христофорович; генерал-майор; № 80; 25 ноября 1770
 Дерфельден, Отто-Вильгельм Христофорович; генерал-поручик; № 473; 26 ноября 1787
 Дерфельден, Платон Христофорович; генерал-майор; № 10207; 26 ноября 1861
 Дершау, Карл Фёдорович; полковник; № 3927; 26 ноября 1826
 Дерябин, Николай Михайлович; майор; № 3229; 26 ноября 1816
 Де-Саже, Фёдор Христофорович; полковник; № 9369; 26 ноября 1854
 Де-Салпервик; полковник французской службы; № 3787; 30 мая 1824
 Де-Сент-Лоран, Иван Васильевич; подполковник; № 8469; 26 ноября 1850
 Де-Сент-Лоран, Василий Иванович; полковник; № 2817; 2 февраля 1814
 Де-Сент-Уан; капитан; № 1183; 1 января 1795
 Де-Серран; полковник французской службы; № 3785; 30 мая 1824
 Десимов (Де-Симон, Десимон), Константин Францевич; майор; № 8074; 26 ноября 1848
 Де-Симон, Франц; капитан; № 3152; 26 ноября 1816
 Десино, Константин Николаевич; генерал-лейтенант; 25 апреля 1916
 Де-Спиллер, Григорий Фёдорович; подполковник; № 7213; 17 декабря 1844
 Деспот-Зенович, Антон Михайлович; подполковник; № 8492; 26 ноября 1850
 Дестрем, Андрей Маврикиевич; подпоручик; 24 апреля 1915
 Детрекарино, Яков; полковник; № 395; 26 ноября 1784
 Дефабр, Антон Маркович; капитан-лейтенант; № 1606; 26 ноября 1804
 Дефабр, Иосиф Антонович; подполковник; № 6054; 3 декабря 1839
 Де-Фабрис-Фёй, Фёдор Андреевич; полковник; № 4569; 16 декабря 1831
 Деханов, Дмитрий Степанович; майор; № 6323; 11 декабря 1840
 Дехтерев, Пётр Семёнович; подполковник; № 925 (499); 28 июня 1792
 Дехтярёв, Георгий Николаевич; штабс-капитан; 20 ноября 1915 (посмертно)
 Дешен, Александр Петрович; подполковник; № 3952; 26 ноября 1826
 Дешин, Всеволод Васильевич; штабс-капитан; 28 сентября 1905

Дж 
 Джавров, Василий Соломонович; штабс-капитан; 31 октября 1917
 Джалюк, Иван Павлович; генерал-майор; 26 января 1917
 Джамбакуриан-Орбелиани, Григорий Дмитриевич; генерал-лейтенант; № 9334; 26 ноября 1854
 Джамбакуриан-Орбелиани, Иван Макарович; войсковой старшина; 1 января 1878
 Джанаев, Илья Дзаниукович; подполковник; 26 августа 1916
 Джандиеров, Георгий Николаевич; подпоручик; 10 июня 1916
 Джандиеров, Георгий Росебович; подполковник; № 9321; 17 октября 1854
 Джафар-Ага, Магомет-оглы; есаул; № 10157; 8 сентября 1859
 Дживович, Николай Алексеевич; капитан-лейтенант; № 888 (462); 29 февраля 1792
 Джонсон, Герберт Георгиевич; генерал-лейтенант; 21 марта 1915
 Джорджадзе, Дмитрий Иванович; корнет; 25 ноября 1917 (посмертно)
 Джуджиев, Георгий Александрович; капитан; 5 августа 1917
 Джунковский, Афанасий Семёнович; лейтенант; № 2383; 26 ноября 1811
 Джуркович, Деан Славомирович; подпоручик; 11 декабря 1915
 Джурович, Машо Андров; воевода черногорской службы; 26 февраля 1879

Дз 
 Дзантиев-Гучмазов, Владимир Семёнович; прапорщик; 3 ноября 1915
 Дзахоев, Борис; поручик; 17 марта 1915
 Дзвонкевич, Александр Васильевич; майор; № 6601; 5 декабря 1841
 Дзевановский, Станислав Игнатьевич; майор; № 5311; 1 декабря 1835
 Дзеконский, Леон Антонович; майор; № 6590; 5 декабря 1841
 Дзенгалевский (Дзенгелевский), Генрих Дионисьевич; подполковник; № 9959; 26 ноября 1856
 Дзержановский, Людвиг Иванович; майор; № 8976; 1 февраля 1852
 Дзеражинский, Константин Иосифович; лейтенант; № 9619; 15 сентября 1855
 Дзерожинский, Антон Фёдорович; подполковник; 24 сентября 1915
 Дзерожинский, Борис Владимирович; полковник; 8 июля 1915 (посмертно)
 Дзерулев, Василий Михайлович; полковник; № 5947; 3 декабря 1839
 Дзивович, Фёдор Алексеевич; капитан-лейтенант; № 1613; 26 ноября 1804
 Дзимистаришвили, Бинтоль Заликович; подпоручик; 7 ноября 1915
 Дзугаев, Георгий Гиссоевич; полковник; 10 февраля 1917
 Дзюбенко, Иван Петрович; капитан 2-го ранга; № 6566; 5 декабря 1841
 Дзюрковский, Марк Маркович; капитан-лейтенант; № 3372; 12 декабря 1817

Ди 
 Диаконов, Владимир Дмитриевич; штабс-ротмистр; 4 марта 1917 (посмертно)
 Диамбеков, Георгий Борисович; подполковник; 14 июня 1915
 Дианкин, Александр Сергеевич; поручик; 26 августа 1916 (посмертно)
 Дибич, Иван Иванович; штабс-капитан; № 1994 (902); 20 мая 1808
 Дивнич, Даниил Петрович; штабс-капитан; 3 февраля 1915
 Дивов, Адриан Иванович; ротмистр; № 208 (175); 27 июля 1773
 Дивов, Николай Иванович; генерал-майор; № 1089; 26 ноября 1794
 Дидебулидзе, Александр Дмитриевич; поручик; 4 марта 1917
 Дидрих; полковник; № 2632; 17 августа 1813
 Дик, Егор Афанасьевич; полковник; № 5377; 6 декабря 1836
 Дик, Никифор; майор; № 3230; 26 ноября 1816
 Дикер, Фёдор; премьер-майор; № 1246; 26 ноября 1795
 Дикер, фон; подполковник прусской службы; № 1926 (832); 2 марта 1808
 Диков, Алексей Андреевич; капитан; № 8814; 26 ноября 1851
 Диков, Иван Михайлович; капитан 2-го ранга; 19 декабря 1877
 Дилакторский, Василий Александрович; подпоручик; 2 июня 1915
 Дилакторский, Пётр Александрович; войсковой старшина; 30 января 1919
 Дингельштет, Пётр Иванович; подполковник; № 5772; 1 декабря 1838
 Дирдовский, Виктор Иванович; полковник; 8 октября 1915
 Дирин, Никанор Дмитриевич; капитан 2-го ранга; № 10211; 26 ноября 1861
 Дирин, Николай Дмитриевич; майор; № 8775; 26 ноября 1851
 Диринг, Фёдор; подполковник; № 1232; 26 ноября 1795
 Диркинг-де-Гольфельд, Иоганн-Даниэль; капитан-лейтенант; № 4280; 21 сентября 1829
 Дист, Генрих фон; подполковник; № 3000; 10 июля 1815 
 Дистерло, Авирт Христофорович; майор; № 7260; 17 декабря 1844
 Дистерло, Василий Фёдорович фон; полковник; № 6755; 3 декабря 1842
 Дистерло, Константин Христофорович; полковник; 24 апреля 1915
 Дистерло, Людвиг Христофорович фон; майор; № 8059; 26 ноября 1848
 Дистерло, Николай Христофорович; подполковник; № 7818; 26 ноября 1847
 Дистерло, Пётр фон; подполковник; № 3936; 26 ноября 1826
 Дистерло, Степан Егорович фон; премьер-майор; № 500; 26 ноября 1787
 Дистерло, Христофор Егорович; премьер-майор; № 1110; 26 ноября 1794
 Дитерихс, Александр Иванович; подполковник; № 2460 (1093); 21 ноября 1812
 Дитерихс, Андрей Иванович; полковник; № 2884; 18 марта 1814
 Дитерихс, Владимир Владимирович; лейтенант; 3 декабря 1916
 Дитерихс, Егор Иванович; полковник; № 4969; 3 декабря 1834
 Дитерихс, Иван Иванович; полковник; № 2492 (1125); 23 декабря 1812
 Дитерихс, Христиан Иванович; полковник; № 4985; 3 декабря 1834
 Дитмар, Андрей Андреевич; полковник; № 7194; 17 декабря 1844
 Дитмар, Егор Андреевич; подполковник; № 5577; 29 ноября 1837
 Дитмар, Егор Леонтьевич; генерал-майор; № 4311; 19 декабря 1829
 Дитмар, Пётр; полковник; № 4207; 25 декабря 1828
 Дитмар, Фёдор Владимирович; полковник; № 8638; 26 ноября 1851
 Дитмарс, Эбергард Иванович; генерал-майор; № 5111; 1 декабря 1835
 Дитфурт, Вильгельм; майор прусской службы; № 2939; 19 июля 1814 
 Дитятьев, Михаил Владимирович; штабс-капитан; 1 сентября 1917
 Дихеус, Александр Богданович; подполковник; № 7603; 1 января 1847
 Диц, Арсений Козьмич; капитан 2-го ранга; № 3843; 12 декабря 1824
 Диц, Матвей Андреевич; майор; № 5822; 1 декабря 1838

Дл 
 Длотовский, Платон Владимирович; майор; № 2622; 4 августа 1813
 Длотовский, Эраст Константинович; подполковник; № 7012; 4 декабря 1843
 Длугоборский, Антон Антонович; полковник; № 9101; 26 ноября 1853

Дм 
 Дмитриев, Алексей Алексеевич; полковник; 30 сентября 1915
 Дмитриев, Антон; секунд-майор; № 274 (227); 26 ноября 1775
 Дмитриев, Валериан Иванович; лейтенант; 4 ноября 1904
 Дмитриев, Владимир Николаевич; поручик; 25 мая 1917
 Дмитриев, Григорий Николаевич; подполковник; 13 октября 1916
 Дмитриев, Дмитрий Григорьевич; капитан 3-го ранга; № 1813 (799); 9 сентября 1807
 Дмитриев, Иван Дмитриевич (Георгиевский кавалер); полковник; № 198; 26 ноября 1772
 Дмитриев, Иван Прокофьевич; капитан-лейтенант; № 3868; 12 декабря 1824
 Дмитриев, Николай Алексеевич; подполковник; № 8220; 26 ноября 1849
 Дмитриев, Николай Дмитриевич; подполковник; 21 марта 1915
 Дмитриев, Николай Ильич; капитан; 23 сентября 1915 (посмертно)
 Дмитриев, Николай Степанович; подпоручик; 29 сентября 1915
 Дмитриев, Павел Иванович; штабс-капитан; 8 июля 1915
 Дмитриев, Пётр Гаврилович; генерал-майор; 1 апреля 1917 (посмертно)
 Дмитриев, Степан Николаевич; лейтенант; 20 декабря 1904
 Дмитриев, Трофим Дмитриевич; поручик; № 8831; 26 ноября 1851
 Дмитриев, Яков Яковлевич; полковник; № 8893; 1 февраля 1852
 Дмитрий Павлович, великий князь; штабс-ротмистр; 13 октября 1914
 Дмитровский, Виктор Иванович; генерал-майор; 31 января 1878
 Дмитровский, Иван Ильич; подпоручик; 9 октября 1917

До 
 Добкевич, Иван Иванович; подполковник; № 5786; 1 декабря 1838
 Добкович, Антон Антонович; поручик; 30 декабря 1915
 Добржанский, Александр Николаевич; полковник; 4 марта 1917
 Добржанский, Владимир Александрович; генерал-майор; 18 сентября 1915
 Добржанский, Павел Осипович; полковник; № 5532; 29 ноября 1837
 Добржанский, Фома Антонович; подполковник; № 10052; 26 ноября 1857
 Добржинский, Дионисий Антонович; штабс-капитан; 27 марта 1880
 Добринский, Александр Александрович; подполковник; № 8688; 26 ноября 1851
 Добров, Александр Иванович; подполковник; 24 октября 1904
 Добров, Константин Михайлович; подполковник; № 3836; 12 декабря 1824
 Добровольский, Борис Яковлевич; поручик; 3 января 1915
 Добровольский, Григорий Григорьевич; капитан; № 10004; 26 ноября 1856
 Добровольский, Григорий Фёдорович; прапорщик; 25 сентября 1917 (посмертно)
 Добровольский, Евгений Васильевич; штабс-ротмистр; 29 сентября 1915
 Добровольский, Иван Михайлович; поручик; № 2731; 20 октября 1813
 Добровольский, Игнатий Антонович; полковник; № 8902; 1 февраля 1852
 Добровольский, Карп Григорьевич; подполковник; № 8936; 1 февраля 1852
 Добровольский, Кирилл Антонович; поручик; 25 мая 1917 (посмертно)
 Добровольский, Кирилл Романович; капитан 1-го ранга; 12 июня 1900
 Добровольский, Лаврентий Леонтьевич; полковник; № 5169; 1 декабря 1835
 Добровольский, Михаил Людвигович; полковник; № 4066; 26 ноября 1827
 Добровольский, Николай Алексеевич; поручик; 18 ноября 1916
 Добровольский, Николай Иванович; полковник; № 8211; 26 ноября 1849
 Добровольский, Николай Станиславович; поручик; 9 марта 1917
 Добровольский, Сергей Миронович; подпоручик; 17 октября 1915
 Добровольский, Филипп Семёнович; майор; № 7498; 12 января 1846
 Добронизский, Валентин Платонович; капитан; № 7354; 17 декабря 1844
 Добротин, Сергей Фёдорович; полковник; 13 февраля 1905
 Доброхотов, Виктор; штабс-капитан; 29 октября 1917 (посмертно)
 Добрынин, Николай Иванович; полковник; № 4202; 25 декабря 1828
 Добрышин, Александр Фёдорович; генерал-майор; 31 марта 1916
 Добрышин, Николай Филиппович; подполковник; № 9749; 26 ноября 1855
 Добрышин, Филипп Иванович; майор; № 3594; 16 декабря 1821
 Довбор-Мусницкий, Иосиф Романович; генерал-майор; 3 февраля 1915
 Довбор-Мусницкий, Константин Романович; генерал-майор; 7 июля 1907
 Довбышев, Григорий Данилович; генерал-майор; № 6181; 11 декабря 1840
 Довгий, Виктор Кондратьевич; поручик; 9 сентября 1915
 Довейко, Тадеуш Станиславович; майор; № 6074; 3 декабря 1839
 Довнар, Валериан Иванович; штабс-капитан; 14 июня 1915
 Додт, Пётр Андреевич; лейтенант; № 1816 (802); 9 сентября 1807
 Дойчев, Иван Николаевич; штабс-капитан; 22 мая 1915
 Докудовский, Василий Абрамович; полковник; № 5153; 1 декабря 1835
 Докукин, Иван Павлович; полковник; 15 октября 1916
 Докукин, Пётр Иванович; подполковник; № 8913; 1 февраля 1852
 Долбин, Иосиф Герасимович; штабс-капитан; № 9265; 26 ноября 1853
 Долбнев, Григорий Филиппович; майор; № 6331; 11 декабря 1840
 Долгиев, Касим Гайрбекович; подполковник; 28 августа 1916
 Долгобородов, Сергей Степанович; капитан 2-го ранга; 7 июня 1909
 Долгов, Антон; штабс-капитан; № 9259; 26 ноября 1853
 Долгов, Дмитрий Александрович; генерал-лейтенант; 25 сентября 1914
 Долгов, Иван Ионович; майор; № 9988; 26 ноября 1856
 Долгов, Николай Алексеевич; есаул; 25 апреля 1916
 Долгово-Сабуров, Фёдор Петрович; полковник; № 4038; 26 ноября 1826
 Долгополов, Борис Порфирьевич; подпоручик; 12 февраля 1917
 Долгополов, Владимир Семёнович; поручик; 18 ноября 1917
 Долгополов, Степан Саввич; подпоручик; 13 октября 1916
 Долгоруков, Александр Николаевич; генерал-майор; 13 октября 1914
 Долгоруков, Алексей Николаевич; генерал-майор; № 1019; 26 ноября 1793
 Долгоруков, Василий Андреевич; генерал-майор; № 7533; 1 января 1847
 Долгоруков, Василий Васильевич; подполковник; № 126 (105); 5 июля 1771
 Долгоруков, Василий Юрьевич; генерал-майор; № 1747 (733); 8 апреля 1807
 Долгоруков, Владимир Андреевич; генерал-майор; № 8841; 1 февраля 1852
 Долгоруков, Владимир Петрович; подполковник; № 1074 (559); 9 ноября 1794
 Долгоруков, Илья Андреевич; полковник; № 4533; 25 июня 1831
 Долгоруков, Михаил Петрович; полковник; № 1629 (659); 12 января 1806
 Долгоруков, Николай Андреевич; генерал-лейтенант; № 5096; 1 декабря 1835
 Долгоруков, Павел Васильевич; полковник; № 557; 26 ноября 1788
 Долгоруков, Пётр Петрович; секунд-майор; № 100 (79); 26 ноября 1770
 Доленштерн, Соломон Иванович фон; премьер-майор; № 505; 26 ноября 1787
 Долинин, Моисей Уварович; подпоручик; 27 января 1917 (посмертно)
 Долинский, Александр Степанович; полковник; № 7408; 12 января 1846
 Долинский, Евгений Гаврилович; прапорщик; 9 сентября 1915
 Долинский, Егор Яковлевич; генерал-майор; № 6703; 3 декабря 1842
 Долинский, Федосей Степанович; подполковник; № 6477; 5 декабря 1841
 Долляровский, Александр Францевич; майор; № 2350; 26 ноября 1811
 Долман, Иван; подполковник; № 3981; 26 ноября 1826
 Долман, Лев Иванович; капитан-лейтенант; № 7511; 12 января 1846
 Доломанов, Николай Николаевич; полковник; № 8862; 1 февраля 1852
 Долон, Осип Францевич; полковник; № 2767; 23 декабря 1813
 Долотин, Семён Филиппович; есаул; № 2707; 7 октября 1813
 Долотин, Фёдор Иванович; подполковник; 15 октября 1916 (посмертно)
 Долотин, Филипп Семёнович; полковник; № 9559; 28 декабря 1854
 Долуханов, Константин Беглярович; подполковник; 13 января 1915
 Домаевский, Викентий Даниилович; майор; № 6067; 3 декабря 1839
 Доманский, Александр Владиславович; поручик; 19 мая 1915
 Доманский, Антон Осипович; капитан; № 1384; 26 ноября 1802
 Доматевич, Николай Акимович; подполковник; № 7839; 26 ноября 1847
 Домашнев, Иван Кузьмич; подполковник; № 5571; 29 ноября 1837
 Домашнев, Павел Александрович; полковник; № 10110; 26 ноября 1858
 Домбров; штабс-капитан; № 2650; 17 августа 1813
 Домбровский, Александр Васильевич; генерал-майор; 27 декабря 1878
 Домбровский, Александр Михайлович; подполковник; № 8709; 26 ноября 1851
 Домбровский, Александр Фёдорович; майор; № 6082; 3 декабря 1839
 Домбровский, Андрей Степанович; подполковник; № 9399; 26 ноября 1854
 Домбровский, Антон Семёнович; прапорщик; 4 апреля 1917
 Домбровский, Иван Игнатьевич; майор; № 3591; 16 декабря 1821
 Домбровский, Иосиф Александрович; майор; № 9454; 26 ноября 1854
 Домбровский, Константин Иванович; прапорщик; 1 сентября 1915
 Домбровский, Николай; полковник; № 5400; 6 декабря 1836
 Домбровский, Осип Фёдорович; майор; № 4893; 25 декабря 1833
 Домбровский, Павел Каэтанович; штабс-капитан; 30 октября 1877
 Домбровский, Франц-Ксаверий Иванович; майор; 5 мая 1878
 Домбровский, Яков; полковник; № 5559; 29 ноября 1837
 Дометти, Александр Карлович; генерал-майор; № 4766; 25 декабря 1833
 Доможиров, Дмитрий Андреевич; капитан 1-го ранга; № 1039; 26 ноября 1793
 Домонтович, Алексей Иванович; подполковник; 23 декабря 1878
 Домонтович, Василий Васильевич; капитан; № 8791; 26 ноября 1851
 Доморацкий, Иван Михайлович; подполковник; № 9111; 26 ноября 1853
 Доморацкий, Моисей Яковлевич; полковник; 27 марта 1880
 Домра, Степан Дмитриевич; подполковник; № 9963; 26 ноября 1856
 Дон, Яков (Джеймс) Петрович (Иванович); капитан-командор; № 3130; 26 ноября 1816
 Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович; полковник; № 9557; 28 декабря 1854
 Донецкий, Александр Леонидович; поручик; 4 марта 1917
 Донсков, Георгий Александрович; войсковой старшина; 26 августа 1916 (посмертно)
 Донцов, Максим Николаевич; генерал-майор; № 7545; 1 января 1847
 Донцов, Семён Максимович; полковник; № 10042; 26 ноября 1857
 Дорман, Михаил Антонович; генерал-майор; 25 апреля 1916
 Дорман, Павел Евстигнеевич; капитан; 26 января 1917
 Дорндорф, Богдан Афанасьевич; майор; № 3471; 26 ноября 1819
 Донченко, Амвросий Фёдорович; поручик; 3 января 1917
 Дориомедов, Леонид Петрович; штабс-капитан; 26 августа 1916
 Доробец, Николай Иванович; подполковник; № 7795; 26 ноября 1847
 Доровских, Дмитрий Михайлович; подпоручик; 26 января 1917 (посмертно)
 Дорожанский, Василий Иванович; штабс-капитан; № 9517; 26 ноября 1854
 Дорожинский, Филипп Козьмич, майор; № 4121; 26 ноября 1827
 Доронин, Александр Антонович; капитан; № 5508; 6 декабря 1836
 Дорофеев, Константин Константинович; полковник; 4 апреля 1917
 Дорофеев, Яков Евсеевич; капитан; № 4506; 18 декабря 1830
 Дорохин, Фотий Андреевич; полковник; 8 сентября 1905
 Дорохов, Александр Павлович; капитан 2-го ранга; № 7034; 4 декабря 1843
 Дорошевский, Марцелий Иоакимович; подполковник; 26 августа 1916
 Дорошенко, Алексей Михайлович; полковник; № 10043; 26 ноября 1857
 Дорошенко, Ефим Степанович; капитан; № 9006; 1 февраля 1852
 Дорошенко, Трофим Семёнович; майор; № 5832; 1 декабря 1838
 Дорш, Иван; премьер-майор; № 1032; 26 ноября 1793
 Достанич, Степан; подполковник; № 941 (515); 26 ноября 1792
 Достовалов, Евгений Исаакович; подполковник; 13 октября 1916
 Доубрава, Владимир Александрович; поручик; 31 июля 1917
 Дохтуров, Николай Михайлович; генерал-майор; № 4188; 25 декабря 1828
 Дохтуров, Павел Афанасьевич; лейтенант; № 3294; 26 ноября 1816

Др 
 Драгичевич-Никшич, Егор Петрович; подполковник; № 9905; 7 апреля 1856
 Драгомирецкий, Христофор Иосифович; штабс-капитан; 17 октября 1915
 Драгомиров, Абрам Михайлович; генерал-майор; 25 сентября 1914
 Драгомиров, Александр Михайлович; полковник; 19 апреля 1917
 Драгомиров, Владимир Михайлович; генерал-лейтенант; 6 сентября 1914
 Драке, Людвиг Иванович; генерал-майор; № 7539; 1 января 1847
 Драко, Константин Евстафьевич; капитан-лейтенант; № 3362; 12 декабря 1817
 Дракопуло, Николай Пантелеймонович; капитан-лейтенант; № 9427; 26 ноября 1854, за «выслугу 25 лет в офицерских чинах»
 Дракопуло, Пантелей Николаевич; капитан 2-го ранга; № 2032; 26 ноября 1808
 Дранников, Сергей Семёнович; подпоручик; 23 марта 1917
 Драценко, Даниил Павлович; полковник; 27 марта 1918
 Драч, Иван Иванович; капитан; 31 декабря 1916 (посмертно)
 Древецкий, Иван Петрович; подполковник; № 4712; 21 декабря 1832
 Древновский, Всеволод Юлианович; поручик; 17 декабря 1916 (посмертно)
 Дрейер, Александр Тимофеевич; подполковник; № 2116; 26 ноября 1809
 Дрейер, Николай Николаевич; полковник; № 9361; 26 ноября 1854
 Дрейер, Фёдор Петрович (Фридрих Герман); секунд-майор; 26 ноября 1790
 Дрейсих-Аккер, Карл Иванович; подполковник; № 5183; 1 декабря 1835
 Дрейчук, Дмитрий Диомидович; подпоручик; 9 сентября 1915
 Дрексель, Густав Гаврилович; премьер-майор; № 1111; 26 ноября 1794
 Дрентельн; подполковник; № 2497 (1130); 23 декабря 1812
 Дрентельн; поручик; № 2628; 14 августа 1813
 Дрентельн; поручик; № 2993; 27 мая 1815
 Дрентельн, Юлий Максимович фон; подполковник; № 10050; 26 ноября 1857
 Дренякин, Василий Тимофеевич; генерал-майор; № 4921; 3 декабря 1834
 Дренякин, Иван Тимофеевич; генерал-майор; № 3162; 26 ноября 1816
 Дренякин, Максим Тимофеевич; подполковник; № 1778 (763); 26 апреля 1807
 Дрешерн, Фёдор Карлович; полковник; № 5698; 1 декабря 1838
 Дризен, Александр Фёдорович; генерал-лейтенант; 6 сентября 1877
 Дризен, Василий Васильевич; генерал-майор; № 4553; 16 декабря 1831
 Дризен, Фёдор Васильевич; полковник; № 2483 (1116); 23 декабря 1812
 Дриль, Иван Фёдорович; майор; № 5283; 1 декабря 1835
 Дриль, Иосиф Фёдорович; полковник; № 4059; 26 ноября 1827
 Дриль, Лука Лукич; майор; № 9984; 26 ноября 1856
 Дриммер, Август Генрихович; полковник; № 10192; 26 ноября 1860
 Дробицкий, Леонтий; майор; № 3119; 26 ноября 1816
 Дробневский, Дмитрий Иосифович; подполковник; 30 июня 1917
 Дробыжевский, Карп; подполковник; № 3344; 12 декабря 1817
 Дробышев, Пётр Филиппович; капитан; № 8099; 26 ноября 1848
 Дровецкий, Василий Петрович; полковник; № 4952; 3 декабря 1834
 Дрозд, Тимофей Иванович; подпоручик; 5 мая 1917 (посмертно)
 Дроздовский, Михаил Гордеевич; полковник; 26 ноября 1917
 Дроздовский, Павел Иванович; капитан; № 9588; 15 апреля 1855
 Дроздовский, Роман Антонович; полковник; № 2307 (1014); 13 ноября 1811
 Дроздовский, Семён Иванович; подполковник; 13 марта 1908
 Дрозжин, Афанасий Максимович; подполковник; 12 января 1917
 Дросси, Пётр Иванович; полковник; 26 января 1915
 Дрошин, Александр Аристархович; штабс-капитан; 1 апреля 1917 (посмертно)
 Друганов, Валериан; прапорщик; 12 января 1917 (посмертно)
 Дружиловский, Автоном Илларионович; поручик; 10 ноября 1914
 Дружинин, Василий Николаевич; поручик; 29 октября 1917
 Дружинин, Михаил; подполковник; № 9159; 26 ноября 1853
 Дружинин, Николай Александрович; подполковник; № 3512; 6 июня 1821
 Дружинин, Николай Яковлевич; полковник; № 8883; 1 февраля 1852
 Друцкий, Дмитрий Сергеевич; капитан; № 7516; 12 января 1846

Ду 
 Дубасов, Александр Ильич; подполковник; № 8013; 26 ноября 1848
 Дубасов, Фёдор Васильевич; капитан-лейтенант; 16 мая 1877
 Дубельт, Леонтий Васильевич; полковник; № 4457; 18 декабря 1830
 Дубельт, Пётр Васильевич; полковник; № 4944; 3 декабря 1834
 Дубенский, Пётр Николаевич; полковник; № 7397; 12 января 1846
 Дубина, Матвей Никифорович; подъесаул; 17 мая 1915 (посмертно)
 Дубинин, Владимир Дмитриевич; подпоручик; 5 мая 1917 (посмертно)
 Дубленко, Никита Данилович; полковник; № 7768; 26 ноября 1847
 Дублянский, Иван Васильевич; подполковник; № 3960; 26 ноября 1826
 Дублянский, Леонтий Иванович; майор; № 5061; 3 декабря 1834
 Дублянский, Павел Андреевич; полковник; № 5139; 1 декабря 1835
 Дубовик, Григорий Кондратьевич; штабс-капитан; 23 января 1917
 Дубовой, Иван Константинович; поручик; 26 января 1916
 Дубовский, Иван Григорьевич; подполковник; № 5429; 6 декабря 1836
 Дубровин, Александр Александрович; капитан; 14 ноября 1916
 Дубровин, Иван Иванович; капитан-лейтенант; № 351; 26 ноября 1781
 Дуброво, Илья Андреевич; капитан; № 8820; 26 ноября 1851
 Дубровский, Алексей Данилович; штабс-капитан; № 2813; 28 января 1814
 Дубяга, Иван Прокопьевич; штабс-ротмистр; № 10010; 26 ноября 1856
 Дубянский, Александр Яковлевич; полковник; № 2533 (1166); 3 января 1813
 Дуванов; майор; № 2642; 17 августа 1813
 Дуванов, Василий Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 8904; 1 февраля 1852
 Дуванов, Василий Никифорович; поручик; № 2405 (1038); 8 апреля 1812
 Дуве, Егор Оттович; полковник; № 8625; 26 ноября 1851
 Дувинг, Александр Андреевич; полковник; № 3559; 16 декабря 1821
 Дувинг, Иван Антонович; подполковник; № 33 (33); 22 сентября 1770
 Дувинг, Фёдор Андреевич; капитан; № 4385; 19 декабря 1829
 Дугдаль (Дунгал), Роберт Карлович; капитан-лейтенант; № 135 (114); 9 июля 1771
 Дударов, Кургоко Мухаметович; подполковник; 26 августа 1916 (посмертно)
 Дудин, Иван Васильевич; подпоручик; 25 ноября 1916 (посмертно)
 Дудин, Николай Петрович; капитан; № 7519; 12 января 1846
 Дудинский, Александр Павлович; майор; № 7875; 26 ноября 1847
 Дудинский, Николай Иванович; подполковник; № 7798; 26 ноября 1847
 Дудинский, Фёдор Александрович; подполковник; 3 февраля 1915
 Дудицкий, Михаил Доментьевич; полковой священник; 31 августа 1917
 Дудниченко, Яков Даниилович; капитан; № 9328; 17 октября 1854
 Дуждевич-Тохоль, Риста; подпоручик; 30 июня 1917 (посмертно)
 Дузе, Юлиус-Николай Якобович; капитан; 22 мая 1915
 Дузенкевич, Николай Эдмундович; прапорщик; 9 октября 1917
 Дукаки, Николай Васильевич; подполковник; 27 сентября 1916
 Дукальский, Адам Михайлович; подполковник; № 8691; 26 ноября 1851
 Дукмасов, Даниил Григорьевич; подполковник; 23 декабря 1878
 Дукмасов, Иосиф Ефимович; войсковой старшина; № 10223; 28 октября 1863
 Дукмасов, Пётр Архипович; хорунжий; 13 июня 1878
 Дукшинский, Иван Никодимович; подполковник; № 8219; 26 ноября 1849
 Дулькис, Николай Фаддеевич; поручик; 17 апреля 1916
 Дулько, Матвей Семёнович; подпоручик; 6 сентября 1916 (посмертно)
 Дульский, Иван Мартынович; майор; № 8753; 26 ноября 1851
 Думашев, Дмитрий Алексеевич; подполковник; № 1356; 26 ноября 1802
 Думбадзе, Георгий Самсонович; поручик; 12 августа 1917
 Думбрава, Виржил; подполковник румынской службы; 25 марта 1918
 Думброва, Лев Трофимович; генерал-майор; 30 декабря 1915
 Дунаев, Александр Иванович; полковник; № 2837; 26 февраля 1814
 Дунаев, Андрей Андреевич; штабс-капитан (капитан); 30 декабря 1919
 Дунаев, Владимир Владимирович; подпоручик; 26 января 1917 (посмертно)
 Дунаев, Иван Андреевич; капитан 1-го ранга; № 1416; 26 ноября 1802
 Дунаевский, Иван Самсонович; штабс-капитан; 12 ноября 1917 (посмертно)
 Дуниковский, Иван Осипович; полковник; № 7410; 12 января 1846
 Дунин, Иван Петрович; генерал-майор; № 714; 10 декабря 1789
 Дунин-Слепец, Иосиф Константинович; штабс-капитан; 13 марта 1908
 Дункерт, Иван Карлович; капитан; № 8812; 26 ноября 1851
 Дураков, Василий Герасимович; капитан; № 3235; 26 ноября 1816
 Дураков, Николай Васильевич; прапорщик; 28 ноября 1916 (посмертно)
 Дурасов, Александр Алексеевич; капитан-лейтенант; № 3266; 26 ноября 1816
 Дурасов, Алексей Николаевич; поручик; 30 декабря 1915
 Дурасов, Андрей Зиновьевич; генерал-майор; № 5118; 1 декабря 1835
 Дурасов, Дмитрий Николаевич; полковник; № 2013; 26 ноября 1808
 Дурасов, Пётр Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 3421; 15 февраля 1819
 Дурилов, Алексей Иванович; полковник; № 3096; 26 ноября 1816
 Дуринов, Яков Фёдорович; майор; № 3136; 26 ноября 1816
 Дурново, Авраам Александрович; подполковник; № 5226; 1 декабря 1835
 Дурново, Дмитрий Авксентьевич; капитан 1-го ранга; № 2345; 26 ноября 1811
 Дурново, Евграф Фёдорович; капитан 2-го ранга; № 1425; 26 ноября 1802
 Дурново, Иван Николаевич; полковник; № 2652; 1 сентября 1813
 Дурново, Михаил Аполлонович; подполковник; № 8491; 26 ноября 1850
 Дурново, Павел Петрович; капитан 2-го ранга; 18 сентября 1905
 Дуров, Дмитрий Николаевич; полковник; № 7413; 12 января 1846
 Дуров, Иван Дмитриевич; капитан-лейтенант; № 99; 25 ноября 1770
 Дуров, Иван Фёдорович (Федосеевич); капитан; № 96; 25 ноября 1770
 Дуров, Фёдор Фёдорович; полковник; № 3898; 26 ноября 1826
 Дуроп, Николай Христианович; капитан; № 6635; 5 декабря 1841
 Дутов, Николай Николаевич; подполковник; 26 августа 1916
 Духовенский, Владимир Петрович; подпоручик; 25 сентября 1917
 Духовский, Иван Иванович; прапорщик; 5 мая 1917
 Духовский, Сергей Михайлович; генерал-майор; 31 июля 1877
 Духонин, Лаврентий Григорьевич; подполковник; № 6024; 3 декабря 1839
 Духонин, Михаил Лаврентьевич; полковник; 16 июня 1877
 Духонин, Николай Николаевич; генерал-майор; 5 февраля 1916
 Дучинский, Осип Игнатьевич; подполковник; № 4827; 25 декабря 1833
 Дучинский, Семён; прапорщик; 26 сентября 1916 (посмертно)
 Душенко, Михаил Савельевич; полковник; 29 июля 1916
 Душкевич, Александр Александрович; генерал-майор; 30 июля 1905
 Душкин, Борис Иосифович; полковник; 7 апреля 1915
 Душкин, Владимир Борисович; штабс-капитан; 2 июня 1915

Ды 
 Дыбовский, Виктор Владимирович; старший лейтенант; 11 декабря 1915
 Дылевский, Константин Михайлович; капитан; 2 июня 1915
 Дылевский, Михаил Николаевич; штабс-ротмистр; 30 декабря 1915 (посмертно)
 Дымман, Евфим Александрович; капитан; № 5875; 1 декабря 1838
 Дымчевич, Пётр Степанович; полковник; № 3094; 26 ноября 1816
 Дымша, Фёдор Евгеньевич; штабс-капитан; 29 октября 1917
 Дыньков, Александр Петрович; штабс-капитан; 23 декабря 1878
 Дырда, Георгий Степанович; полковник; № 7981; 26 ноября 1848

Дь 
 Дьяков, Иван; секунд-майор; № 385; 26 ноября 1783
 Дьяков, Павел Фёдорович; майор; № 6571; 5 декабря 1841
 Дьяков, Пётр Николаевич; полковник; № 2978; 21 сентября 1814
 Дьяконов, Александр Иванович; поручик; 4 апреля 1917
 Дьяконов, Борис Сильвестрович; капитан; 25 июля 1917
 Дьяконов, Василий Антонович; майор; № 8531; 26 ноября 1850
 Дьяконов, Григорий Алексеевич; полковник; № 4692; 21 декабря 1832
 Дьяконов, Мстислав Всеволодович; штабс-ротмистр; 25 сентября 1917
 Дьяконов, Сергей Селиверстович; подпоручик; 20 мая 1915 (посмертно)
 Дьяченко, Антон; полковник; № 10241; 25 декабря 1866
 Дьяченко, Дмитрий Дмитриевич; штабс-капитан; 18 мая 1915
 Дьячков, Илларион Артемьевич; майор; № 2548 (1180); 13 февраля 1813
 Дьячков, Николай Михайлович; капитан; 30 декабря 1915 (посмертно)
 Дьячков, Николай Петрович; поручик; 5 мая 1917
 Дьячков, Павел Иванович; подполковник; 24 апреля 1915
 Дьячков, Павел Павлович; лейтенант; 27 сентября 1904

Дю 
 Дюбай, Огюст; генерал французской службы; 5 мая 1916
 Дюбуа, Иван Иванович; майор; № 2128; 26 ноября 1809
 Дюгамель, Александр Осипович; генерал-майор; № 5915; 3 декабря 1839
 Дюгамель, Сергей Осипович; полковник; № 6219; 11 декабря 1840
 Дюнант, Андрей Алексеевич; подполковник; № 6489; 5 декабря 1841
 Дюнант, Матвей Алексеевич; капитан; № 5322; 1 декабря 1835
 Дюринг, Эрнст-Фридрих; подполковник; № 48 (49); 1 ноября 1770
 Дюсиметьер, Леонид Павлович; подполковник; 9 июня 1915

Дя 
 Дятков, Андрей Филиппович; поручик; № 6169; 28 февраля 1840
 Дятков, Степан Васильевич; полковник; № 1350; 26 ноября 1802

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Д